Премия «Сатурн» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» вручается с 1980 года. С 1984 по 2006 год премия не вручалась. Постоянно вручается с 2007 года.

Лауреаты и номинанты

1980—1983

2007—2010

2011—2019

2021—2029 

Номинации кинопремии «Сатурн»